Le tournoi de tennis de Bucarest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2016, classée en catégorie International, se dispute du 11 au .

Simona Halep remporte le tournoi en simple. C'est son  dans la capitale roumaine après celui acquis en 2014, le  de sa carrière.

Jessica Moore et Varatchaya Wongteanchai remportent le tournoi en double. Il s'agit du premier titre en carrière pour l'Australienne, du deuxième pour la Thaïlandaise après celui de Kuala Lumpur obtenu en février.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bucarest
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Bucarest
Sport en Roumanie en 2016
Tennis en juillet 2016